Лунц — єврейське прізвище.

Відомі носії 
 Лунц Борис Григорович (1908—1997) — Герой Радянського Союзу
 Лунц Юхим Борисович (1905—1964) — фахівець у галузі будівельної механіки, доктор технічних наук (1937), професор (1938).

Єврейські прізвища